Hostekint est un nom de famille flamand qui réfère à un surnom et une origine : hoste vient du prénom germain austa (est) et kint indique qu'il s'agit d'un enfant.

Patronyme 
 Michèle Hostekint (née en 1976), femme politique belge flamande,
 Patrick Hostekint (né en 1950), homme politique belge flamand,

Patronyme flamand